Das Herrendoppel (Rollstuhl) der French Open 2022 ist ein Rollstuhltenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressieger sind Alfie Hewett und Gordon Reid.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Herrendoppel
2022